Obywatel Włapko (ang. Citizen Skimmer) – symbol skorumpowanego urzędnika, utrudniającego człowiekowi życie. Rzeźba, satyryczna figurka przedstawia nagiego chłopca z głową dojrzałego mężczyzny w okularach z wąsami i brodą, z rękoma ułożonymi w taki sposób, że wskazuje palcem prawej dłoni na lewą, skierowaną stroną wewnętrzną ku górze, jakby prosił, żeby mu ktoś coś do niej dał. Jego wysokość to 1,10 m. Przy lewej stopie usytuowana jest bomba, która symbolizuje wybuchowość, zaś nagość symbolizuje całą nagą prawdę.    

Autorem rzeźby jest szczecinecki artysta rzeźbiarz Wiesław Adamski. Satyryczna figurka wystawiona została po raz pierwszy podczas happeningu w dniu 25 czerwca 2015 roku w Szczecinku, a potem zwiedziła wiele miast w całej Polsce. 

W Szczecinku powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Obywatela Włapko, którego celem jest postawienie pomnika w przestrzeni miasta.   

Podczas sesji Rady Miasta w Szczecinku zamieszanie wywołał plakat z wizerunkiem Obywatela Włapko, który burmistrzowi próbował wręczyć radny Jacek Pawłowicz przy wsparciu radnego Andrzeja Grobelnego. Za plakat, którego nie przyjął, burmistrz podał radnych do sądu.  

Także w Szczecinku, konserwator miejski, czując się osobiście urażonym w związku z podobieństwiem rzeźby do niego samego, napadł autora przed jego mieszkaniem i pobił go.

Przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Obywatela Włapko Zbigniew Eugeniusz Klimowicz dokonał w dniu 21 czerwca 2019 roku, uroczystego odsłonięcia pomnika na gruncie Autonomii Ossowek w przestrzeni miejskiej Szczecinka. Rzeźbę w brązie odlał artysta rzeźbiarz Romuald Wiśniewski. Pomnik stanowi własność mieszkańców miasta Szczecinek - podkreślił przewodniczący komitetu zapraszając na sesje zdjęciowe.

Galeria

Przypisy 

Polska satyra
Posągi w Polsce
Korupcja